Rittersbach ist ein geographischer Name:

Ortsteile:
 Rittersbach (Bühl), Gemarkung der Gemeinde Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Rittersbach (Elztal), Ortsteil der Gemeinde Elztal, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Rittersbach (Georgensgmünd), Ortsteil der Gemeinde Georgensgmünd, Landkreis Roth, Bayern

Gewässer:
 Rittersbach (Asbach), linker Zufluss des Asbachs (zum Schwarzbach (Elsenz)) in Aglasterhausen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Rittersbach (Bimbach), rechter Zufluss des Bimbachs (zur Regnitz) am Hafen Erlangen, kreisfreie Stadt Erlangen, Mittelfranken, Bayern
 Rittersbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers in Tullau, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rittersbach (Rednitz), linker Zufluss der Rednitz nach Unterheckenhofen, Stadt Roth, Landkreis Roth, Bayern
 Rittersbach (Saar), linker Zufluss der Saar in Hostenbach, Gemeinde Wadgassen, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Rittersbach (Steinach), linker Zufluss der Steinach (Neckar, Neckarsteinach) in Schönau, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Rittersbach (Ilm), rechter Zufluss der Ilm (zur Saale) in Langewiesen, Stadt Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Ritterbach
 Theodor Ritterspach (1904–1999), deutscher Jurist und Verfassungsrichter